Roberval kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roberval, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Roberval (ort), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 
 Roberval (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 

Robotskapade Kanadaförgreningar